Der Unicodeblock Meroitische Hieroglyphen (Meroitic Hieroglyphs, 10980 bis 1099F) enthält die hieroglyphischen Zeichen der Meroitischen Schrift, die in der Antike zur Schreibung der Meroitischen Sprache verwendet wurde.

Tabelle 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie „Anderer Buchstabe“ und die bidirektionale Klasse „Rechts nach links“.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)